Теописка има више значења:

 Општина Теописка (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Теописка (Теописка, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику